Аль-Хамди — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аль-Гамди, Умар (род. 1979) — саудовский футболист, опорный полузащитник.
 Аль-Гамди, Халил (род. 1970) — футбольный арбитр из Саудовской Аравии.
 Аль-Гамди, Файхан — телевизионный проповедник из Саудовской Аравии, который заплатил деньги как откуп за изнасилование и убийство своей пятилетней дочери Ламы.